PZA steht für:
 Polski Związek Alpinizmu, den polnischen Alpenverein 
 Postzustellungsauftrag, eine Zustellung mit Postzustellungsurkunde
 Pyrazinamid, ein Arzneistoff 

Siehe auch: 
 PZA Loara

PZA